Poku ist der Familienname folgender Personen:

 Francis Poku (* 1941), ghanaischer Politiker
 Fritz Kwabena Poku (* 1945), ghanaischer Diplomat